Okręty US Navy o nazwie USS  "Fury":
 Pierwszy  był dawnym "Umpqua". W służbie przez kilka miesięcy w 1869.
 Drugi  był kanonierką. W służbie w latach 1942-1945.

Fury